Frenzel peut faire référence à :

Patronyme 

Eric Frenzel (1988-), spécialiste allemand du combiné nordique
Henning Frenzel (1942-), joueur de football est-allemand
Karl Frenzel (1911-1996), cadre de l'armée nazie

Autres 
 Manœuvre de Frenzel, manœuvre d'équilibrage